Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1964/1965 vanns av West Ham United från England som i finalen slog 1860 München från det dåvarande Västtyskland med 2–0 på Wembley Stadium den 19 maj 1965.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

 Säsongen 1964/1965 på UEFA:s sida 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1964 i Europa
1965 i Europa
Fotbollssäsongen 1964/1965
1964/1965